Lone Elm ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lone Elm (Arkansas)
 Lone Elm (Kansas)
 Lone Elm (Missouri)